Breux kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Breux-sur-Avre, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Breux, Meuse, departementet Meuse i regionen Grand Est,